Vertical Horizon (вертикальный горизонт) может означать:

 Vertical Horizon — американская рок-группа.
 Vertical Horizon — альбом группы Trizna.